Ponomarev (nume) poate să se refere la:

 Boris Nikolaevici Ponomarev (1905-1995) - secretar al CC al PCUS
 Ponomarev, Leond Ivanovici (n. 1937) - fizcian, profesor, membru al Academiei de științe din Rusia
 Ponomarev, Lev Aleksandrovici (n. 1941) - doctor în științe fizico-matematice, partizan al lui A.D. Saharov, activist politic din Rusia
 Ponomarev, Vladimir Nikolaevici (n. 1946) - doctor științe fizico-matematice, profesor, director adjunct al Institutului de devoltare pașnică a energeticii nucleare (Moscova)
 Ponomarev, Il'ya Vladimirovici(1975) - activist politic din Rusia

Nume de familie